Det finns flera Bertil Karlsson:
 Skådespelaren Bertil Karlsson
 Ishockeyspelaren Bertil Karlsson
 Friidrottaren Bertil Karlsson